Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie jesień 1976 były czterdziestymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn. Tak jak żadna z drużyn nie spadła w poprzednim sezonie do drugiej ligi nie było również awansu. Sezon składał się tylko z rundy jesiennej. Mistrzowski tytuł po raz 3-ci wywalczyła drużyna Torpeda Moskwa. Królem strzelców ligi został Aleksandr Markin z Zienitu Leningrad, który zdobył 13 goli.

Tabela końcowa sezonu

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim